Gordonsville ist der Name mehrerer Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Gordonsville (Kentucky)
 Gordonsville (Minnesota)
 Gordonsville (Tennessee)
 Gordonsville (Virginia)

in Kanada:
 Gordonsville (Kanada)